Нукуоро:
 Нукуоро (атолл) — атолл в Тихом океане, принадлежит Федеративным Штатам Микронезии.
 Нукуоро (язык) — полинезийский язык, на котором говорит население одноимённого атолла.